La nazionale di pallavolo maschile dell'Oman è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Oman ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Oman.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano